Бад-Хённинген () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Нойвид. Подчиняется управлению Бад Хённинген. Население составляет 5896 человек (на 31 декабря 2017 года). Занимает площадь 20,09 км². Официальный код — 07 1 38 004.

Достопримечательности 

 Замок Аренфельс

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца